Moquehua puede referirse a:

Moquehuá: localidad del centro este de la provincia de Buenos Aires, Argentina;
Moquegua: ciudad peruana, capital del distrito de Moquegua, dentro de la provincia de Mariscal Nieto.